Ке́вин Ре́йнольдс:
 Рейнольдс, Кевин (род. 1952) — американский кинорежиссёр и сценарист.
 Рейнольдс, Кевин (род. 1990) — канадский фигурист.